Изосафро́л — органическое вещество класса фенилпропаноидов.

Свойства 
Растворим в этаноле и органических растворителях; нерастворим в воде.

Нахождение в природе 
Содержится в иланг-иланговом и некоторых других эфирных маслах.

Получение 
Получают при щелочной изомеризации сафрола.

Применение 
Применяют как компонент отдушек для мыла и парфюмерных композиций, но главным образом как сырьё для получения гелиотропина. Является прекурсором метилендиоксиметамфетамина («экстази»).

Законодательные запреты 
Изосафрол в концентрации 15 процентов или более внесён как прекурсор в Список I (наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, оборот которых в Российской Федерации запрещён в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации).

Литература 
 

Ацетали
Фенилпропаноиды
Кислородсодержащие гетероциклы
Препараты, оборот которых запрещён в РФ (Список I)